LB bzw. L.B. steht  für:
 Bulgarien nach dem ICAO-Code
 Landesbank, staatliches Finanzinstitut in Deutschland
 Landesbischof, geistlicher Leiter einiger evangelischer Landeskirchen in Deutschland
 Langmuir-Blodgett-Schicht, Technik für monomolekulare Schichten
 Lassigue Bendthaus, Pseudonym von Uwe Schmidt (Musiker)
 Lausitzbahn, Bahnlinie Cottbus – Görlitz – Zittau
 L.B., ehemaliger französischer Automobilhersteller
 LB-Medium (lysogeny broth), eine häufig verwendete Nährlösung zur Anzucht von Bakterien
 Leiterbühne, Feuerwehrfahrzeug
 Lehrbeauftragter
 Letterbox, Filmkodierung; siehe anamorphe Bildaufzeichnung
 Libanon, Ländercode nach ISO 3166
 Lietuvos bankas, Zentralbank in Litauen
 Limp Bizkit, amerikanische Crossover-Band
 Linebacker, Position im American und Canadian Football
 Liquid Biopsy, Probeentnahme und Analyse von nicht festem, biologischen Gewebe
 Little Britain, britische Comedyshow
 Lloyd Aéreo Boliviano, bolivianische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 load balancing, Lastverteilung (Informatik)
 Löschbezirk, Organisationsform der Saarländischen Feuerwehr
 Löschboot, Wasserfahrzeug zur Bekämpfung von Bränden
 Lohmann Brown, Hybridhühner
 Lokalbahn

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Librazhd (auslaufend)
 Deutschland: Landkreis Ludwigsburg
 Großbritannien: Wimbledon (London) (für Fahrzeuge aus London)
 Norwegen: Horten (Norwegen) in der Provinz Vestfold
 Österreich: Bezirk Leibnitz
 Polen: kreisfreie Stadt Biała Podlaska
 Serbien: Lebane
 Tschechien: Okres Liberec (auslaufend)
 Turkmenistan: Lebap welaýaty

lb bzw. .lb steht für:
 .lb, die Top-Level-Domain von Libanon
 binärer Logarithmus (Logarithmus zur Basis 2)
 luxemburgische Sprache („Lëtzebuergesch“) nach ISO 639-1
 Pfund, Gewichtseinheit

Siehe auch:

 LB1 (Begriffsklärung)

LB